True Audio (TTA) — свободный аудиокодек, осуществляющий сжатие аудиофайлов без потерь, способный работать в режиме реального времени. Кодек основан на адаптивных предсказывающих фильтрах и обладает такими же или лучшими характеристиками, как и большинство современных кодеков без потерь.

Особенности TTA аудиокодека 
 Компрессия аудио до 30 % без потерь
 Алгоритм кодирования/декодирования в режиме реального времени
 Высокая скорость работы и минимальные системные требования
 Может быть скомпилирован на большом количестве различных платформ
 Бесплатный и открытый исходный код и документация
 Аппаратная поддержка
 Простой и открытый формат данных
 Подключаемые модули для большинства популярных программ-проигрывателей
 Tau Producer — TTA-компрессор для Windows
 DirectShow-фильтры
 Набор C/C+-библиотек для разработчиков

TTA обеспечивает сжатие многоканальных 8-, 16- и 24-битных WAV-файлов без потерь. Термин «беспотерьный» означает, что звуковые данные/качество не будут потеряны при сжатии и распакованные данные не будут отличаться от оригинальных. Показатели сжатия TTA-кодека зависят от содержания сжимаемого музыкального файла, но сжатый размер в основном будет в пределах от 30 до 70 % от оригинального. Формат TTA поддерживает оба формата информационных тэгов ID3v1/ID3v2 и теги APEv2.

TTA-кодек позволяет хранить до 20 звуковых компакт-дисков (CD-Audio) на одном DVD-R, с поддержкой тегов ID3 и APEv2.

Исходные коды TTA-аудиокодека без потерь и дистрибутивы проекта свободно доступны и распространяются под универсальной общедоступной лицензией LGPL.

ПО с поддержкой ТТА

Устройства с поддержкой TTA

Примечания

См. также 
 Сжатие без потерь
 Сжатие данных с потерями
 Monkey's Audio
 FLAC
 WavPack
 TAK

Ссылки 
 
 
 
 

Сжатие звука без потерь
Свободные аудиокодеки
Форматы аудиофайлов